St. Mark’s Lutheran Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Mark’s Lutheran Church (Elberta, Alabama), NRHP-ID 88001353
 St. Mark’s Lutheran Church (Guilderland, New York), NRHP-ID 82001080